Universiteit van East Anglia
 Universala Esperanto-Asocio